Csák Demeter (? – 1245/1254) főúr, országbíró, asztalnokmester, több vármegye ispánja
Csák Demeter (? – 1291 előtt) bán, örökös bakonyi gróf, előbbi unokája